Motschulski ist der Nachname von:
Konstantin Wassiljewitsch Motschulski (1892–1948), russischer Literaturkritiker und Philosoph, Biograph von Dostojewski
Wiktor Iwanowitsch Motschulski (1810–1871), russischer Entomologe und Militär